Dachser ist der Name folgender Unternehmen: 

 Dachser, ein deutsches Logistik-Unternehmen

Dachser ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Rohde-Dachser (* 1937), deutsche Psychoanalytikerin
 Jakob Dachser († 1567), protestantischer Prediger und Kirchenliederdichter
 Thomas Dachser (1906–1979), deutscher Unternehmer